Акил ( — «Умный») — арабское имя, уменьшительно-ласкательная форма Укайл () . Происходит от глагола «'кл» — «становиться разумным», является однокоренным со словом акль.
 Брок Акил, Мара (род. 1970) — американский телевизионный продюсер и сценарист.
 Ибн Акиль (1040—1119) — исламский богослов.
 Окилов, Окил Гайбуллаевич (род. 1944) — премьер-министр Таджикистана.

См. также 
 Укайлиды — бедуинская династия правителей Мосула.
 Аль-Укайла — топоним.

арабские имена